Руслан Сергеевич Тушенцов (род. 23 декабря 1995, Ачинск), более известный под псевдонимом CMH — российский видеоблогер и хип-хоп исполнитель.

Биография

Юность и ранние годы (до 2012) 
В начальных классах Руслан учился хорошо и интересовался литературой, историей, обществознанием и религией, он читал и изучал библию. Будущий видеоблогер мечтал стать хирургом или патологоанатомом. В старших классах у него начали случаться нервные тики, а позже подтвердилось, что у него синдром Туретта, из-за синдрома ему пришлось перейти на домашнее обучение и отказаться от мечты становления хирургом или патологоанатомом.

Карьера видеоблогера и хип-хоп исполнителя (c 2012) 
В январе 2012 года создал свой YouTube-канал под названием «Crazy Mega Hell», где он переозвучивал мультфильмы и создавал анимации, позже он начал выпускать рубрику «Эпичная Рэп Битва», которая стала одной из самых популярных на его канале.

18 октября 2018 года он выпускает свой дебютный хип-хоп альбом под названием Untitled в качестве продвижения альбома, был устроен тур. В туре начался конфликт с российским рэпером Face, по словам Руслана после совместного концерта в Уфе с Даней Кашиным к ним подошли люди и потребовали извиниться за оскорбления в адрес рэпера. Он записал ролик, где объяснил всю ситуацию и запустил хештег «#фейскрыса», а также записал видео-дисс на рэпера.

1 августа 2019 года выходит второй альбом Biohazard и клип к совместному треку с GSPD — «Быстрый», 6 ноября вышел клип к совместному треку с Инстасамкой GTA. В 2022 году Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил клип по причине «пропаганды Ауе».

15 января 2021 года вышел третий альбом PayDay.

12 марта 2022 года вышел четвёртый альбом MudBlood.

17 февраля 2023 года вышел пятый альбом ANTIWRLD.

Дискография

Полноформатные альбомы

Синглы

Видеография

CMH

В составе группы «RPG»

Фильмография

Награды и рейтинги

Рэп-баттлы

РэпЙоу баттл

Примечания 
 Комментарии

 Источники 

Ютуберы, известные под псевдонимами
Музыканты, известные под псевдонимами
Ютуберы России